Дикамбаев — тюркоязычная фамилия, женская форма: Дикамбаева.
 Дикамбаев, Казы Дикамбаевич (1913—2010) — советский партийный и государственный деятель Киргизской ССР, председатель Совета Министров Киргизской ССР.
 Дикамбаев, Сатар (род. 1950) — руководитель группы джигитов-каскадёров, актёр, режиссёр-постановщик трюковых сцен в кино.